La Bibliothèque royale de Belgique.
 La Bibliothèque royale du Danemark.
 La Bibliothèque royale d'Espagne.
 La Bibliothèque royale des Pays-Bas.
 La  du Royaume-Uni, au château de Windsor.
 La Bibliothèque royale de Suède.